Лев Толстой может означать:
 Толстой, Лев Николаевич (1828—1910) — русский писатель и публицист.

 Топоним
 Лев Толстой — посёлок, Лев-Толстовский район, Липецкая область.
 Лев Толстой — железнодорожная станция в одноимённом посёлке Липецкой области.
 Лев Толстой — посёлок, Железногорский район, Курская область.

 Фильм
 «Лев Толстой» — художественный фильм 1954 года (по другим данным, 1953 года).
 «Лев Толстой» — художественный фильм 1984 года.
 «Россия Николая II и Лев Толстой» — документальный фильм 1928 года.

 Другое
 «Лев Толстой» — фирменный пассажирский поезд № 32/31 сообщением Москва — Хельсинки.
 «Лев Толстой» — речной круизный теплоход класса «Антон Чехов» (Q-056).
 (2810) Лев Толстой — астероид.
 «Лев Толстой» — система мониторинга социальных сетей.
 Московский эсперанто-клуб «Лев Толстой» — добровольная общественная организация эсперантистов и изучающих язык эсперанто, действующая в Москве с 1987 года.

См. также 
  — список тёзкок-однофамильцев.
  — объекты, названные в часть Льва Толстого.
 Лев-Толстовский район

Примечания